«Герой асфальта» — альбом группы «Ария». Также к нему относятся:

 «Герой асфальта» — песня групп «Ария», «Кипелов» и «Маврин».
 «Герой асфальта: 20 лет» — концертный альбом группы «Ария».